«Чикаго Скай» () — американский профессиональный женский баскетбольный клуб, который выступает в Восточной конференции женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА). Клуб был основан 8 февраля 2005 года в городе Чикаго (штат Иллинойс), но начал выступать в лиге с сезона 2006 года. Сначала домашние встречи команда проводила в «UIC-павильоне», затем перед стартом сезона 2010 года переехала в соседний город Роузмонт на «Олстейт-арену», а после окончания сезона 2017 года вернулась обратно в Чикаго на новую «Уинтраст-арену». Владельцами клуба являются Майкл Алтер (основной) и Маргарет Стендер (миноритарный). В отличие от многих других команд ВНБА «Чикаго Скай» не имеет ничего общего с командой НБА «Чикаго Буллз», хотя и выступает в том же городе.

За шестнадцать лет участия в чемпионате ЖНБА «Скай» семь раз выходили в плей-офф, но лишь два раза участвовали в финале турнира. В 2014 году «Чикаго» в финале со счётом 0-3 уступил команде «Финикс Меркури», а в 2021 году выиграл чемпионский титул ЖНБА, обыграв со счётом 3-1 тех же «Меркури». В 2013 и 2020 годах «Чикаго» выигрывал регулярный чемпионат Восточной конференции, однако оба раза уступал на стадии первого раунда плей-офф.

За время существования клуба в нём выступали такие известные баскетболистки, как Кортни Вандерслут, Эрика де Соуза, Елена Делле Донн, Кэндис Дюпри, Элли Куигли, Доминик Кэнти, Жантель Лавендер, Кэппи Пондекстер, Рут Райли, Часити Мелвин, Никки Маккрей, Тиша Пенишейру, Джиа Перкинс, Арминти Прайс, Эпифанни Принс, Мишель Сноу, Кристи Толивер, Свин Кэш и Сильвия Фаулз.

История команды

Создание 
8 февраля 2005 года комиссар НБА Дэвид Стерн объявил о том, что Чикаго получит возможность иметь свой клуб в ЖНБА. Временно она называлась просто «Чикаго». 27 мая 2005 года было объявлено о том, что первым главным тренером и генеральным менеджером клуба станет бывший игрок НБА, звезда «Бостон Селтикс», Дейв Коуэнс. Домашней площадкой команды стала спортивная арена Иллинойсского университета в Чикаго «UIC-павильон». Первоначальный логотип и название команды «Чикаго Скай» было официально представлено публике 20 сентября 2005 года в Планетарии Адлера. Президент и главный исполнительный директор клуба Маргарет Стендер, она же миноритарный владелец, предлагала включить в командные цвета жёлтый и голубой, что представляло бы собой «прекрасный день в Чикаго, между голубым небом и ярким солнечным светом, чтобы подчеркнуть впечатляющий горизонт». В представлении по случаю создания клуба в Чикаго принимали участие уже состоявшиеся звёзды ЖНБА, в их числе новички года, Дайана Таурази (2004) и Темика Джонсон (2005), а также чемпионки, Рут Райли (2003) и Сью Бёрд (2004).

16 ноября 2005 года ЖНБА провела драфт расширения, на котором «Скай» смогли сформировать свой состав, выбрав по одному игроку из каждого клуба лиги. Среди заметных приобретений были такие как: Джиа Перкинс из «Шарлотт Стинг», Брук Уайкофф из «Коннектикут Сан», Элейн Пауэлл из «Детройт Шок», Стейси Лавлейс из «Миннесота Линкс», Челси Ньютон из «Сакраменто Монархс» и Стейси Дейлс из «Вашингтон Мистикс», объявившая о завершении своей карьеры по окончании сезона 2004 года.

28 февраля 2006 года команда объявила, что двумя миноритарными акционерами клуба являются Мишель Уильямс, вокалистка группы Destiny’s Child, и Мэтью Ноулз, отец солистки Destiny’s Child Бейонсе Ноулз.

Первый опыт 
Начав свой дебютный сезон 20 мая с минимальной гостевой победы над «Шарлотт Стинг» (83-82), затем «Скай» проиграли 13 матчей подряд, повторив рекорд ЖНБА по последовательным поражениям, принадлежавший тогда ещё команде «Детройт Шок» образца 2002 года, который в 2008 году побил клуб «Атланта Дрим», уступив 17 игр кряду. Сезон «Чикаго Скай» закончили с неутешительным балансом побед и поражений 5-29, заняв последнее место в Восточной конференции. По окончании сезона Дейв Коуэнс ушёл из «Чикаго» в «Детройт Пистонс», присоединившись к тренерскому штабу Флипа Сондерса. 12 декабря 2006 года новым главным тренером и генеральным менеджером «Скай» был назначен Бо Овертон, главный тренер команды университета Миссури в Канзас-Сити «УМКС Кенгарус».

Как худшая команда предыдущего чемпионата «Скай» имели самые высокие шансы, чтобы выиграть право первого выбора в лотерее драфта 2007 года, однако им не повезло и клуб довольствовался всего лишь третьим пиком, который использовали для выбора Арминти Прайс. Этот драфт предварял драфт распределения команды «Шарлотт Стинг», на котором «Чикаго» всё же получил право первого выбора и использовал его, чтобы выбрать Моник Карри.

В следующем сезоне «Скай» выставили значительно улучшенную команду. Основной костяк клуба прошлого сезона вместе с новыми приобретениями смогли сделать его более конкурентоспособным, тем не менее команда вновь финишировала на последнем месте с балансом 14-20, отстав всего на две победы от четвёртого места, дающего право играть в плей-офф от Восточной конференции. После окончания сезона защитник Арминти Прайс была признана новичком года. 12 марта 2008 года менеджмент команды объявил, что Бо Овертон подал в отставку с поста главного тренера, а на вакантное место был назначен его ассистент Стивен Ки.

На драфте 2008 года «Чикаго» под вторым номером выбрал центровую команды «ЛСЮ Тайгерс» Сильвию Фаулз. В сезоне 2008 года «Скай» снова не смогли выйти в плей-офф, закончив его с балансом 12-22, заняв в итоге пятое место на востоке. Фаулз большую часть сезона была травмирована, сыграв всего лишь в 17 встречах, но это не помешало ей в составе сборной США выиграть золотые медали баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх в Пекине, где она набирала 13,4 очка и собирала 8,4 подбора в среднем за игру.

Годы застоя 
На драфте 2009 года «Чикаго» под общим третьим номером выбрал разыгрывающего команды «Мэриленд Террапинс» Кристи Толивер, которая в её составе в сезоне 2005/2006 годов выиграла первенство NCAA. В сезоне 2009 года «Скай» отчаянно боролись за последнюю путёвку в матчи навылет с клубами «Вашингтон Мистикс» и «Коннектикут Сан», однако потерпели неудачу и пропустили вперёд «Мистикс», уступив им только по личным встречам, хотя все три команды завершили чемпионат с балансом 16-18.

Перед началом следующего сезона «Скай» переехали на «Олстейт-арену» в соседний городок Роузмонт, к северо-западу от Чикаго. Состав клуба претерпел несколько изменений, в частности были проданы Кэндис Дюпри и Кристи Толивер, а также приобретены Шамека Кристон и Кэтрин Крейвелд. 24 июля команда с балансом 12-12 занимала четвёртое место в своей конференции, дающее право играть в плей-офф, однако из последних десяти игр она выиграла лишь две и скатилась на последнее место (14-20). Стивен Ки ушёл со своего поста в отставку, а на его место 29 октября 2010 года менеджмент клуба пригласил Поки Четмэн, бывшего главного тренера команды «ЛСЮ Тайгерс», под руководством которой Сильвия Фаулз играла на студенческом уровне и в подмосковном Спартаке из города Видное.

На драфте 2011 года «Чикаго» под третьим номером выбрал разыгрывающего команды «Гонзага Бульдогс» Кортни Вандерслут, которая впоследствии станет лучшим распасовщиком лиги. В сезоне 2011 года лидер «Скай» Сильвия Фаулз набирала по 20,0 очка и 10,2 подбора в среднем за встречу, став третьей по очкам и второй по подборам во всей ЖНБА, но и это не помогло, команда завершила турнир с тем же результатом 14-20, хотя на домашней площадке смотрелась неплохо (10-7).

Приобретения следующего драфта, Шей Педди (23-й пик) и Сидни Картер (27-й пик), вообще никаким образом не вписались в игру «Чикаго», поэтому от них пришлось отказаться ещё до начала сезона. Сезон 2012 года «Скай» начали с впечатляющих 7-1, однако в конечном итоге имели третий год подряд всё те же 14-20, оставаясь единственной франшизой лиги, которая пока ещё не выходила в плей-офф.

Лучшие годы 
Поворотным моментом для «Скай» стал следующий сезон. На драфте 2013 года под общим вторым номером они выбрали свингмена команды «Делавэр Файтин Блю Хенс» Елену Делле Донн. Она стала первым новичком ассоциации, победившим по итогам интернет-голосования на матч всех звёзд, набрав 35 646 голосов фанатов. «Чикаго» провёл лучший сезон в истории франшизы, заняв первое место в Восточной конференции с балансом побед и поражений 24-10, а Елена стала четвёртой по очкам во всей лиге, набирая в среднем по 18,1 балла в среднем за игру. Делле Донн была признана новичком года, Фаулз получила награду лучшему игроку обороны и завоевала звание лучшего подбирающего игрока, а Свин Кэш стала обладательницей приза за спортивное поведение. Поки Четмен заняла второе место в номинации «тренер года», уступив лишь Майку Тибо. Кроме того Фаулз и Делле Донн были включены в первую и вторую команды всех звёзд лиги соответственно. Впервые выйдя в плей-офф, «Скай» проиграли в полуфинале конференции команде «Индиана Фивер» со счётом 0-2.

Лучшим в истории франшизы стал сезон 2014 года. Несмотря на то, что «Скай» квалифицировались в плей-офф с отрицательным балансом побед и поражений 15-19, там они смогли дойти до финала турнира, обыграв в первых двух раундах с одинаковым счётом 2-1 команды «Атланта Дрим» и «Индиана Фивер». В решающей стадии плей-офф «Чикаго» встретился с клубом «Финикс Меркури», который не оставил «Скай» ни единого шанса, разгромив их в трёх матчах с общей разницей очков -55.

В феврале 2015 года менеджмент «Скай» обменял Эпифанни Принс в «Нью-Йорк Либерти» на Кэппи Пондекстер. В сезоне 2015 года «Чикаго» занял второе место в Восточной конференции, но проиграл в полуфинале конференции команде «Индиана Фивер» со счётом 1-2. В следующем сезоне руководство ВНБА изменило формат плей-офф, теперь в игры навылет выходили восемь сильнейших команд турнира и сеялись независимо от конференции. «Скай» стали вторыми на востоке и получили четвёртый номер посева, пропустив первый раунд плей-офф. Во втором раунде «Чикаго» переиграл команду «Атланта Дрим» со счётом 108-98, однако в полуфинале проиграл клубу «Лос-Анджелес Спаркс» со счётом 1-3 в серии. Несмотря на то, что свои лучшие годы клуб провёл под руководством Поки Четмэн, после завершения сезона, 28 октября, она была уволена со своего поста.

Перестройка 
В декабре 2016 года менеджмент команды назначил на должность главного тренера и генерального менеджера Эмбер Стокс, которая до этого работала ассистентом Брайана Аглера в клубе «Лос-Анджелес Спаркс». В межсезонье руководство команды провело одну из крупнейших сделок в истории лиги, обменяв Елену Делле Донн в клуб «Вашингтон Мистикс», получив взамен Кали Коппер, Стефани Долсон и выбор под общим вторым номером на драфте 2017 года, который «Скай» использовали на Элейну Коутс. Эта сделка абсолютно не усилила команду, скорее наоборот, сезон 2017 года «Скай» провалили, завершив его с балансом 12-22 и впервые за пять лет пропустили плей-офф. Однако в том сезоне произошёл резкий скачок в игре Кортни Вандерслут, если раньше она шла со всеми наравне, то теперь стала намного превосходить всех в навыках плеймейкера, начав феноменальную серию из четырёх сезонов подряд, в которых обновляла рекорд лиги по количеству голевых передач в среднем за игру (8,1, 8,6, 9,1 и 10,0). В ходе следующего драфта «Скай» выбрали в первом раунде Даймонд Дешилдс и Габби Уильямс, но они не усилили игру, сезон 2018 года «Чикаго» провёл как под копирку (13-21) и вновь не вышел в плей-офф. Руководство команды обвинило в провале Стокс и ещё по ходу плей-офф, 31 августа, объявило о смене тренерского штаба.

В ноябре 2018 года менеджмент команды на место Эмбер Стокс нанял Джеймса Уэйда, который до этого работал в тренерском штабе Шерил Рив в клубе «Миннесота Линкс». На драфте 2019 года «Скай» выбрали Кэти Лу Самуэльсон и Хлою Джексон, а перед началом сезона подписали соглашение с Кайлой Александер и обменяли Элейну Коутс. Сезон 2019 года стал удачным для «Скай», команда завершила его с балансом 20-14 и была посеяна в плей-офф под общим пятым номером. Уэйд был признан тренером года, а Кортни Вандерслут и Даймонд Дешилдс были включены в первую и вторую команды всех звёзд лиги соответственно. Кроме того Вандерслут, Элли Куигли и Дешилдс были выбраны на матч всех звёзд, где Дешилдс выиграла конкурс по баскетбольным умениям. В плей-офф «Чикаго» в первом раунде победил команду «Финикс Меркури» со счётом 105-76, а затем на последних секундах проиграл клубу «Лас-Вегас Эйсес» со счётом 92-93.

На драфте 2020 года «Скай» выбрали Рути Хибард, а в межсезонье подписали соглашение с Сидни Колсон и обменяли Асту Ндур и Кэти Лу Самуэльсон. В следующем сезоне «Чикаго» во второй раз в своей истории выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции, команда завершила его с балансом 12-10, но была посеяна в плей-офф лишь под шестым номером. В плей-офф «Скай» уже в первом раунде уступили клубу «Коннектикут Сан» со счётом 81-94.

Участия в финалах ЖНБА 
Команда «Чикаго Скай» принимала участие в двух финальных сериях ЖНБА, одержав победу в одной из них.

Протокол сезонов ЖНБА

Статистика игроков 

  Жирным шрифтом выделен игрок, который выиграл в этом сезоне ту или иную номинацию.

Текущий состав команды

Главные тренеры

Генеральные менеджеры 
 Дейв Коуэнс (2006)
 Бо Овертон (2007)
 Стивен Ки (2008—2010)
 Поки Четмэн (2011—2016)
 Эмбер Стокс (2017—2018)
 Джеймс Уэйд (2019—)

Зал славы женского баскетбола 

  Форвард Свин Кэш была выбрана в Зал славы женского баскетбола весной 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 церемония включения уже несколько раз переносилась и теперь должна состояться 12 июня 2021 года.

Индивидуальные и командные награды

Известные игроки 

 Кайла Александер
 Джессика Бриланд
 Кортни Вандерслут
 Эрика де Соуза
 Стейси Дейлс
 Елена Делле Донн
 Даймонд Дешилдс
 Стефани Долсон
 Кэндис Дюпри
 Моник Карри
 Шамека Кристон
 Элли Куигли
 Доминик Кэнти
 Свин Кэш
 Жантель Лавендер
 Бетнайджа Лейни
 Никки Маккрей
 Часити Мелвин
 Асту Ндур
 Челси Ньютон
 Шайенн Паркер
 Элейн Пауэлл
 Тиша Пенишейру
 Джиа Перкинс
 Соня Петрович
 Кэппи Пондекстер
 Арминти Прайс
 Эпифанни Принс
 Рут Райли
 Мишель Сноу
 Кэролин Суордс
 Кристи Толивер
 Ле’ко Уиллингем
 Габби Уильямс
 Сильвия Фаулз
 Тамера Янг

Участники матчей всех звёзд

Примечания

Ссылки 
 
 

Клубы Женской национальной баскетбольной ассоциации
Женские баскетбольные клубы США
Спортивные клубы Чикаго
Появились в 2005 году в Иллинойсе